Bursa copulatrix bezeichnet bei einer Reihe von wirbellosen Tieren einen Teil des männlichen oder weiblichen Genitalapparates, der auch Begattungstasche oder kurz Bursa genannt wird.

Bursa bei Schmetterlingen 
Im Rahmen der Bestimmung sehr ähnlicher Arten von Schmetterlingen wird die Begattungstasche der Weibchen mit dem in sie einmündenden Begattungsgang (Ductus bursae) und dem anhängenden Samengang (Ductus seminalis) für eine rasterelektronenmikroskopische Untersuchung (REM) präpariert. Diese Genitalarmatur wird sowohl in ihrer Gesamtheit als auch im Detail abgebildet.

Die einzelnen Elemente sind in ihrer Form und Größe artspezifisch ausgebildet, ebenso ihre Anzahl und Lokalisation. Im Inneren der Bursa befinden sich dornenförmige chitinisierte Fortsätze (Signum oder Lamina dentata), die zur Aufschließung der Spermatophore dienen.

Bursa bei Faden- und Kratzwürmern 
Bei den Fadenwürmern (Nematoda) und den Kratzwürmern (Acanthocephala) dient die Bursa copulatrix der Fixierung der Weibchen bei der Kopulation. Die Bursa sitzt bei diesen Tiergruppen hinter der Kloake am Hinterende des Männchens.

Literatur 
 Vladimir Kubin: REM-Untersuchungen an der Bursa copulatrix einiger Eupithecia-Arten in: Günter Ebert(Hrsg.): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs Band 9 (Spanner (Geometridae) 2. Teil), Nachtfalter VII. Ulmer Verlag Stuttgart 2003. ISBN 3-800-13279-6

Anatomie (Wirbellose)
Männliches Geschlechtsorgan
Weibliches Geschlechtsorgan